Freeburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Freeburg (Illinois)
Freeburg (Missouri)
Freeburg (Pennsylvania)